Тогоручей — ручей в России, протекает по территории Чёбинского сельского поселения Медвежьегорского района и Кяппесельгского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии. Длина ручья — 23 км.

Общие сведения 
Ручей берёт начало из ламбины без названия и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении.

Ручей в общей сложности имеет три малых притока суммарной длиной 7,0 км.

Устье ручья находится в 3,6 км по правому берегу реки Чёбинки на высоте ниже 103,8 м над уровнем моря.

Чёбинка впадает в реку Уницу, которая, в свою очередь, впадает в Онежское озеро.

В нижнем течении Тогоручей пересекает трассу  («Кола»).

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612202000015522.

См. также 
 Реки Карелии

Фотография

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Уницы
Реки Кондопожского района
Реки Медвежьегорского района